La solitudine – singolo di Laura Pausini del 1993
 La solitudine/1941 – singolo di Patty Pravo del 1970
 La solitudine – album e brano musicale di Léo Ferré del 1972
 La solitudine/Con lui...con me, singolo di Johnny Dorelli del 1967.